Chan Yung-jan e Zheng Jie erano le detentrici del titolo ma non hanno preso parte a questa edizione del torneo.

Il doppio del torneo di tennis OEC Taipei Ladies Open 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Chan Hao-ching e Kristina Mladenovic hanno sconfitto in finale Chang Kai-chen e Ol'ga Govorcova per 5-7, 6-2, [10-8].

Teste di serie

  Chan Hao-ching /  Kristina Mladenovic (campionesse)
  Chang Kai-chen /  Ol'ga Govorcova (finale)

  Chan Chin-wei /  Kimiko Date-Krumm (semifinale) 
  Julia Glushko /  Zheng Saisai (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

OEC Taipei Ladies Open 2012